Элиаким (Елиаким, ) — мужское имя

 Сын Хилкии, начальник дворца при царе Хизкии
 Сын и преемник царя Иошии

Персоналии 
 Элиаким бен-Авраам — английский каббалист
 Мур, Элиаким Гастингс — американский математик

См. также 
 s:ЕЭБЕ/Элиаким, в Библии
 Елиаким в Библейской энциклопедии архимандрита Никифора (Бажанова)
 Елиаким в Библейской энциклопедия Брокгауза

Прочее 
 Информация о том, что имя Елиаким носил один из современников Иафета — пе подтверждается.

Примечания